Thierry d'Isembourg (en ) est le nom de plusieurs membres de la famille des comtes d'Isembourg-Büdingen :
 Thierry I (en ) comte d'Isembourg à Büdingen (1408-1461)
 Thierry, (vers 1412-1482) qui fut archevêque de Mayence (1459-1461, puis 1475-1482)